Мочаги:

1) низменные пространства на юго-востоке Калмыкии, прилегающие к дельте Волги. Мочаги представляют собой сеть узких кривых озерков и протоков (ериков и ).

2) Название в засушливых местностях Сибири лугов и пастбищ, расположенных в понижениях и искусственно затопляемых в целях орошения путем отвода воды из рек по канавам.

Топоним в России 
 Мочаги — устаревшее название юго-восточной части Калмыцкой степи.
 Мочаги — река в Челябинской области.
 Мочаги — хутор в Мантуровском районе Курской области.
 Мочаги — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.

Примечания